Tulips  – film commedia statunitense del 1981
 Tulips  – singolo dei Bloc Party del 2005
 Tulipani (Tulips) – poesia di Sylvia Plath

Pagine correlate 
 Tulip